Konttisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Konttisaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (5 ha)
2. Konttisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,60),  (0 ha)
3. Konttisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (2 ha)
4. Konttisaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (2 ha)
5. Konttisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,14, long 26,75),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar